NPV steht als Abkürzung für:

 Net Present Value, Nettobarwert, siehe Kapitalwert
 Nichtdeterministisch polynomiell vollständig, siehe NP-Vollständigkeit
 Negative Pressure Ventilation (Negative Druckbeatmung), zum Beispiel bei der Kürass-Ventilation
 Nürnberger Pölkky Veikot, siehe Mölkky #Mölkky in Deutschland

Abkürzung